Горный сосняк на отложениях палеогена — региональный памятник природы с 1988 года, занесён в соответствующий кадастр как ООПТ Ульяновской области России. Расположен в 8-м квартале Сенгилеевского лесничества.

Описание 
Представляет собой естественные насаждения сосны, липы, берёзы. Средняя высота древесного яруса около 25 метров. Кустарниковая флора: вишня, бересклет, ракитник, кизильник, лазурник. Травяной ярус: вейник, ландыш, орляк, пиретрум.
Запрещаются все виды рубок, прогон и выпас скота.

В условиях недостатка финансирования научные и просветительские работы не ведутся.

Общая площадь 12 га.

Основания для создания ООПТ и её значимость 
Сосна в возрасте 130 лет естественного происхождения. Природоохранное значение: сохранение древних сосняков на каменистых отложениях и редких видов кустарника.

Перечень основных объектов охраны 
Сосняк тростниково-вейниково-ландышевый, кизильник черноплодный и лазурник трёхлопастной.

Примечания

Ссылки 
 
 Достопримечательности Ульяновской области — Сенгилеевские горные сосняки на отложениях палеогена

Памятники природы Ульяновской области
Лесные массивы России
Ботанические памятники природы